Sa‘īdābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Lāsem Cheshmeh-ye Pā'īn, ort, Teheran, 
 Sirjan (ort i Iran), Kerman, 
 Seyyedābād, ort, Ardabil, 

Robotskapade Iranförgreningar